Hirvi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Juha Hirvi (* 1960), finnischer Sportschütze
 Laura Hirvi (* 1980), deutsche Ethnologin